Arnold Gesell, Amerikaans psycholoog
 Silvio Gesell, Belgisch econoom